Мічурін  () — російське прізвище.
 Мічурін Геннадій Михайлович (1897-1970) — радянський актор театру та кіно. 
 Мічурін Іван Федорович (1700—1763) — російський архітектор.  
 Мічурін Іван Володимирович (1855—1935) — російський біолог і селекціонер.

 Мічурін () — село у Дрокійському районі Молдови.

 «Мічурін» — українська радянська стрічка 1948 року.

Російські прізвища